Günther je německé jméno, které nese více osobností:
 Günther (* 1967) – umělecké jméno švédského zpěváka Matse Söderlunda

Křestní jméno
 Günther Lütjens (1889–1941), německý admirál, který sloužil ve dvou světových válkách
 Günther Messner (1946–1970), italský horolezec, mladší bratr Reinholda Messnera
 Günther Oettinger (* 1953), německý a evropský politik, člen CDU
 Günther Prien (1908–1941), německý námořní důstojník
 Günther Rall (1918–2009), německý generál, stíhací eso Luftwaffe
 Günther Sabetzki (1915–2000), německý hokejový funkcionář
 Günther von Kluge (1882–1944), německý důstojník
 Günther ze Schwarzburgu (1304–1349), německý šlechtic

Příjmení
 Albert C. L. G. Günther (1830 – 1914) – německo-britský zoolog
 Anton Günther (1876–1937), lidový básník a písničkář
 Daniel Günther (* 1973) – německý politik
 Hans F. K. Günther (1891 – 1968) – německý eugenik
 Hans Günther (1910 – 1945) – vedoucí Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Praze
 Hans Günther Mukarovsky (1922 – 1992) – rakouský afrikanista
 Jan Günther († 1567) – německý tiskař, který působil také v Prostějově a Olomouci
 Johann Christian Günther (1695 – 1723) – německý barokní básník
 Otto Günther (1845 – 1914) – rakouský hutnický odborník, manažer a politik
 Paul Günther (1882 – 1945) – německý skokan z třímetrového prkna, olympionik
 Rolf Günther (1913 – 1945) – německý důstojník SS
 Rudolf Günther (1880–1941) – německý architekt
 Sabine Güntherová, roz. Riegerová (* 1963) – východoněmecká sprinterka
 Wenzel Günther (1851 – 1900) – sudetoněmecký politik, poslanec Říšské rady

Související článek 
 Günter

Německá příjmení